Flachet peut faire référence à :
 Pierre Flachet (1833-1893), personnalité politique française de Villeurbanne ;
 rue Flachet, voie de Villeurbanne, en France ;
 Flachet - Alain Gilles, station de la ligne A du métro de Lyon.